Stanisław August Thugutt – polski polityk, minister
 Stanisław Józef Thugutt – polski mineralog